Чаушкьой, изписвано още като Чауш Кьой или Чауш-кьой, може да се отнася за:

 Чаушкьой, днес Генерал Кантарджиево, село в община Аксаково, България;
 Чаушкьой, днес Клечевце, село в Северна Македония;
 Чаушкьой, днес Зони, село в дем Орестиада, Гърция;
 Чаушкьой, село в Турция Вилает Одрин;
 Чаушкьой, село в Турция Вилает Родосто.